Biografies:
 Felipe Massa, pilot de Fórmula 1
 Salvador Massa i Passapera, polític de la Unió Catalanista
 Beneta de Massa, jutge de Càller 
 Física:
 Massa, propietat física de la matèria
 Massa atòmica, propietat característica dels àtoms que es mesura en unitats de massa atòmica
 Massa molecular, propietat característica de les molècules que es mesura en unitats de massa atòmica
 Massa molar, massa d'un mol d'una substància determinada.
 Massa de Planck
 Massa solar, unitat de massa que equival a la massa del Sol
 Toponímia:
 Massa (Toscana), municipi italià, de la regió de la Toscana, a la província de Massa-Carrara
 Massa Veternensis, ciutat d'Etrúria a la plana de Maremma
 Massa Trabària, regió muntanyosa entre els Alps de Luna i la part oriental dels Apenins
 Província de Massa-Carrara, part de la regió de Toscana dins Itàlia
 Massa (Marroc), vila del sud del Marroc
 Miscel·lània:
 Massa (aliment) castellanisme per pasta, en general, una massa tova, blana i plàstica, formada amb una substància sòlida molta o polvoritzada mesclada íntimament amb aigua o algun altre líquid.
 Llengua massa, llengua txadiana pertanyent a la subdivisió de les llengües masses
 Massa o terra (electricitat), punt de referència d'un circuit elèctric a partir del qual es mesuren les tensions elèctriques